Sirani peut désigner :

 Anna Maria Sirani (1645–1715), peintre italienne
 Elisabetta Sirani (1638–1665), peintre italienne
 Giovanni Andrea Sirani (1610–1670), peintre italien

Homonymie de patronyme